Cause and Effect (МФА:[kɔːz ənd ɪˈfekt], в пер. с англ. — Причина и следствие) — пятая студийная пластинка британского музыкального коллектива Keane, вышедший 20 сентября 2019 года на лейбле Island Records. Это их первый полноформатный альбом после перерыва с начала 2014 до конца 2018 года.

Продвижение 
Первый сингл «The Way I Feel» вышел 6 июня 2019 года на BBC Radio 2 и YouTube.

Первый выход второго сингла «Love Too Much» состоялась 8 августа 2019 года также на BBC Radio 2 и YouTube.

Список композиций 
Все песни написаны Keane.

Участники записи 
Keane

 Том Чаплин — вокал
 Тим Райс-Оксли — фортепиано, клавишные, бэк-вокал
 Ричард Хьюз — ударные, перкуссия, бэк-вокал
 Джесси Куин — бас, бэк-вокал

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы Island Records
Альбомы Keane